Венюков — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Венюков, Нил Николаевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 4515; 18 декабря 1830.
 Венюков, Павел Николаевич (1858—1916) — геолог и палеонтолог, профессор Петроградского горного института. В его честь назван вымерший биологический род венюковии.

См. также 
 Венюковы